Baryschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Fjodorowna Baryschewa-Korosteljowa (* 1954), sowjetische Basketballspielerin, siehe Olga Fjodorowna Korosteljowa 
 Tatjana Semjonowna Baryschewa (1896–1979), sowjetische Schauspielerin
 Warwara Borissowna Baryschewa (* 1977), russische Eisschnellläuferin